La Federation Cup 1992 (conosciuta oggi come Fed Cup) è stata la 30ª edizione del più importante torneo tennistico per nazionali femminili. Hanno partecipato alla competizione 68 nazionali divise per la 1ª volta in 3 zone regionali. Il World Group si è giocato al Walstadion Tennis Club di Francoforte in Germania dal 13 al 19 luglio e la finale ed è stata vinta dalla Germania che ha battuto la Spagna.

Zona Americana 

Squadre partecipanti
 
 
  — promossa al World Group
 
 
 
 
 
 
 
 
  — promossa al World Group

Zona Asia/Oceania

Squadre partecipanti
 
 
 
 
 
  — promossa al World Group

Zona Europea/Africana

Squadre partecipanti
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  — promossa al World Group

World Group
Tutti i match si sono giocati al Walstadion Tennis Club di Francoforte in Germania su campi in terra rossa.

Finale

World Group Play-offs

Sudafrica, Bulgaria, Svizzera e Finlandia rimangono nel World Group della Federation Cup 1993.
Le squadre perdenti retrocesse ai Gruppi Zonali della Federation Cup 1993.

Collegamenti esterni